Луї-Етьєн Дюсьє (; 5 квітня 1815, Ліон — 11 лютого 1894, Париж) — французький історик, географ. Отримавши в 1839 і 1840 роках дві нагороди на конкурсі Академії написів і красного письменства (l'Académie des inscriptions et belles-lettres), він був призначений викладачем з історії та географії військових дій у Особливу військову школу Сен-Сір (1842 р.). Став професором історії в 1850 р..

У 1856 р. Луї-Етьєн Дюсьє видав у Парижі «Етнографічну карту Європи» («Carte Ethnographique de L'Europe…»). Формат мапи 31х40 см. Мапа була складена 1848 р., але видана лише у 1856 р. Опублікував її Луї-Етьєн Дюсьє у своєму атласі «Atlas General De Geographie Physique, Politique Et Historique.» На карті виділено мовні сім'ї та групи. Серед слов'ян автор виділяє як окремі етноси — Grands Ruses ou Moscovites (росіяни або московити); Petit Ruses ou Russniaque, ou Ruthenes (малороси або русняки, або рутени) та ін. Серед українців (малоросів) Луї-Етьєн Дюсьє розрізняє: запорізьких козаків, білих хорватів, дреговичів, дулібів, сіверян, тиверців та ін..

Основні публікації 
 L'Art considéré comme symbole de l’état social: ou, Tableau historique et synoptique du développement des beaux-arts en France, Paris, A. Durand, 1838.
 Essai historique sur l'invasion des Hongrois en Europe et spécialement en France, Paris, Ducessois, 1839.
 Recherches sur l'histoire de la peinture sur émail, Paris, Bourgogne et Martinet, 1839—1840.
 Essai sur l'histoire de l’érudition orientale, Paris, Bourgogne et Martinet, 1842.
 Géographie historique de la France, ou Histoire de la formation du territoire français, Paris, Jacques Lecoffre,1843, 33 cartes.
 Cours de géographie physique et politique, avec Atlas et Appendice, 1846—1848
 Atlas général de géographie physique et politique, in-f°, 1846 et suiv.
 Notes d'histoire de France à l'usage des aspirants à l’école de Saint-Cyr, Versailles, Brunox, 1849, in-4°.
 Les artistes français à l’étranger: recherches sur leurs travaux et sur leur influence en Europe, Paris, Didron, 1852.
 Nouvelles recherches sur la vie et les ouvrages d'Eustache Lesueur, Paris, J.-B. Dumoulin, 1852, in-8°.
 Force et faiblesse de la Russie au point de vue militaire, Paris, Tanera, 1854.
 l'Histoire de France racontée par les contemporains, 1860—1862, 4 vol. in-8°.
 Cours classique de Géographie générale contenant la géographie physique, politique, etc., de chaque pays, 1859—1865, 6 vol. in-18.
 Journal du marquis de Dangeau, avec Eudore Soulié, 19 vol. Paris, Firmin Didot frères, 1854-60, in-8°.
 Mémoires du duc de Luynes sur la cour de Louis XV, avec Eudore Soulié, 19 vol., Paris, Firmin Didot frères, 1854-60.

Примітки

Джерела 
 Байцар Андрій. Українські етнічні землі на «Етнографічній карті Європи» Луї-Етьєна Дюсьє (1856 р.) http://baitsar.blogspot.com/2017/01/1856_10.html 

Французькі географи
Французькі історики